Сёньи () — венгерская фамилия. Известные носители:

  (1928—2012) — венгерский кинорежиссёр.
 Сёньи, Эржебет (1924—2019) — венгерский композитор, музыковед и педагог.